A categoria até 66 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 10 judocas, cada um representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Repescagem

Referências 
 

Até 66 Kg Masculino